Todesmarsch ist die Bezeichnung für:

 eine gewaltsame Deportation mit einer hohen Anzahl von Toten, siehe Todesmarsch
 Todesmärsche von KZ-Häftlingen
 ein Buch von Stephen King, siehe Todesmarsch (Roman) 
 ein Buch von Edward Lindall, siehe Der Todesmarsch
 ein Todesmarschprojekt ist ein Projekt, das ewig dauert